Чили принимала участие в Зимних Олимпийских играх 2006 года в Турине (Италия) в тринадцатый раз за свою историю, но не завоевала ни одной медали.

Ссылки 
 База МОК
 Официальные олимпийские отчёты
 www.sports-reference.com 

2006
Страны на зимних Олимпийских играх 2006 года